Fagradalsfjall kan syfta på följande platser:

Island 

1. Fagradalsfjall (berg i Island, Austurland), 
2. Fagradalsfjall (berg i Island, Suðurland), 
3. Fagradalsfjall (berg i Island, Suðurnes),  – vulkanutbrott 2021

Robotskapade Islandförgreningar